Colombey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Colombey-les-Deux-Églises, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Colombey-les-Belles, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,